Venice kan syfta på:

 Venice, Florida
 Venice, Illinois
 Venice, Kalifornien
 Venice, Louisiana
 Venice, New York
 Venice (bok) – en bok av Jan Morris om Venedig.

Se även
 Venedig